Pavani ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Pavani (* 1954), italienischer Curler
 Decio Pavani (1891–1959), italienischer Turner
 Enea Pavani (1920–1998), italienischer Curler
 Marina Pavani (* 1959), italienische Curlerin